choroba Recklinghausena – nerwiakowłókniakowatość typu 1
 kostna choroba Recklinghausena – dystrofia kości przytarczyczkowa